Svartöfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Svartöfjärden, Malax, Österbotten, 
 Svartöfjärden, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Svartnöfjärden

Robotskapade Finlandförgreningar